Аббревиатура LCL может означать:
 Lifted condensation level - уровень конденсации в метеорологии.
Lazarus Component Library — библиотека компонентов для Lazarus — свободной среды разработки программного обеспечения для компилятора Free Pascal.
 LCL — желтоватая, прозрачная жидкость, используемая для соединения разума пилота с Евангелионом (см. аниме и мангу Neon Genesis Evangelion).
 Crédit Lyonnais — до 2003 года — один из трёх крупнейших коммерческих банков Франции.
 LoL Continental League — киберспортивный СНГ-турнир среди профессиональных команд по дисциплине League of Legends.